Pertusariaceae är en familj av lavar. Pertusariaceae ingår i ordningen Pertusariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pertusariaceae